Gulden vlies (mythologie) - Griekse mythologie
 Het Gulden Vlies (loge) - Brusselse vrijmetselaarsloge
 Het Gulden Vlies (Scherpenheuvel) - historisch pand in Scherpenheuvel
 Het Gulden Vlies van Thule - roman van Thea Beckman